Joseph Maria Bünter ist der Name folgender Personen:

*Joseph Maria Bünter (Politiker, 1808) (1808–1892), Schweizer Politiker 
 Joseph Maria Bünter (Politiker, 1834) (1834–1914), Schweizer Politiker